Крі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 190 км на південний схід від Парижа, 75 км на північний захід від Діжона, 55 км на схід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 81 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 179,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Крі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Крі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна